Ian Butterworth ist der Name folgender Personen:

* Ian Butterworth (Physiker) (1930–2013), britischer Physiker
 Ian Butterworth (Fußballspieler) (* 1964), englischer Fußballspieler